Hesmer ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Hesmer (1904–1982), deutscher Forstwissenschaftler
 William Hesmer (* 1981), US-amerikanischer Fußballtorwart